Der Metall-Hahn (Xinyou ()) ist das 58. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des achten Himmelsstammes (, Element Metall und Yīn) mit dem zehnten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hahn (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Metall-Hahn-Jahr begann 1981 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 5. Februar 1981 bis 24. Januar 1982.

Metall-Hahn-Jahr 
Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Metall-Hahns 辛酉 xīnyǒu das 58. Jahr (am Beginn des Jahres: Metall-Affe 庚申 gēngshēn 57).

58